Temirgalijew ist der Familienname folgender Personen:

 Askar Temirgalijew (* 1990), kasachischer Bandyspieler
 Rustam Ilmirowitsch Temirgalijew (* 1976), russischer Politiker